Glücksburg ist der Name folgender Orte:

 in Deutschland
 Glücksburg (Ostsee), die Stadt Glücksburg in Schleswig-Holstein
 Glücksburg (Jessen), ein Ortsteil der Stadt Jessen in Sachsen-Anhalt
 ein Anwesen in der Gemeinde Hönow im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg, siehe Hönow#Hönow-Nord
 in Polen
 Wojciechowo, eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen (ehemals Glücksburg im Landkreis Jarotschin, Wartheland); siehe Gmina Jaraczewo

Glücksburg bezeichnet:
 Schloss Glücksburg (Glücksburg) in Glücksburg (Ostsee), Schleswig-Holstein
 Schloss Glücksburg (Römhild) in Römhild, Thüringen
 Jagdschloss Glücksburg in Glücksburg (Jessen), Sachsen-Anhalt
 Haus Glücksburg ist die umgangssprachliche Bezeichnung des Adelsgeschlechts Holstein-Sonderburg-Glücksburg, eines Teils des Hauses Oldenburg
 die frühere Glashütte Glücksburg bei Jessen (Elster), Sachsen-Anhalt
 das frühere Bergwerk Grube Glücksburg bei Eschweiler, Nordrhein-Westfalen
 einen 1922 für die Flensburger Dampfer-Compagnie bei Schichau fertiggestellten Frachter, der als Transporter „Sao Paulo“ während des Unternehmens Weserübung verloren ging, siehe Sao Paulo (Schiff, 1922)
 Glücksburg (Schiff), ehemaliges Fahrgastschiff der Förde Reederei
 das Trossschiff Glücksburg (A 1414) der Deutschen Marine